Der Prime Bangkok Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus der Hauptstadt Bangkok, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Namenshistorie 
 2006: Gründung als Bangkok North Central ASSN
 2016: Umbenennung in Air Force Robinson FC
 2020: Umbenennung in Prime Bangkok FC

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Ramkhamhaeng University Stadium () im Bezirk Bang Kapi in Bangkok aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 6000 Personen. Eigentümer ist die Ramkhamhaeng-Universität.

Spielstätten seit 2006

Spieler 
Stand: 13. Oktober 2020

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Weblinks 
 
 
 Prime Bangkok FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Prime Bangkok FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Prime Bangkok FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 2006